Чеченски рат може бити:

Први чеченски рат, рат који је трајао од 1994. до 1996.
Други чеченски рат, рат који је трајао од 1999. до 2006.